Grigorăuca se poate referi la:

 Localități din Republica Moldova
 Grigorăuca - localitate centru de comună în raionul Sîngerei
 Grigorăuca - sat din cadrul comunei Bădiceni din raionul Soroca

Localități omonime din Republica Moldova